Macaron – dolce francese
 Macaron del frèt – tipo ti pasta italiana tradizionale del Piemonte
 Macaron e triforas – piatto italiano tradizionale del Piemonte

Pagine correlate 
 Macron